Bedri Gürsoy (1904-1994), joueur de football international turc ;
 Gürhan Gürsoy (1987-), footballeur turc ;
 Kenan Gürsoy (1950-), philosophe et académicien turc.